Brezičani je lahko:
 Brezičani, Čelinac (Bosna in Hercegovina)
 Brezičani, Donji Vakuf (Bosna in Hercegovina)
 Brezičani, Prijedor (Bosna in Hercegovina)